Plaats in Indonesië
 Pujorahayu (Negeri Katon), een plaats in het bestuurlijke gebied Pesawaran in de provincie Lampung
 Pujorahayu (Belitang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra